Panthera zdanskyi (nach dem Fundort auch als Longdan-Tiger bezeichnet) ist eine ausgestorbene Großkatzenart, dessen fossile Überreste 2004 in der Gansu-Provinz im nordwestlichen China entdeckt wurden. Die nach dem österreichischen Paläontologen Otto A. Zdansky benannte Großkatze wurde 2011 beschrieben und gilt als ältester bekannter Verwandter des Tigers (Panthera tigris).

Merkmale

Der Holotypus BIOPSI 00177 von Panthera zdanskyi besteht aus einem nahezu kompletten Schädel und einem Unterkiefer. Der Paratypus IVPP 13538 umfasst das Rostrum, das Zwischenkieferbein, den Oberkiefer und den Großteil des Gebisses, das ursprünglich der Art Panthera palaeosinensis zugeordnet wurde. Die Terra typica ist der Osthang des Longdan, der südlich des Autonomen Kreises der Dongxiang gelegen ist. Das Alter des Materials wird auf das Gelasium, die älteste Epoche des Pleistozäns zwischen 2,55 und 2,16 Millionen Jahre datiert. Der Schädel ist der älteste Großkatzenschädel, der je zu Tage gefördert wurde.

Phylogenie
Das Kladogramm weist Panthera zdanskyi als Schwestertaxon von Panthera tigris aus. Die Art gilt somit als naher Verwandter des rezenten Tigers. Das Kladogramm folgt Mazák, Christiansen and Kitchener (2011) und basiert auf Analysen des Schädelbaus und der Zahnstruktur.

Einzelnachweise

Weblinks
Tiger-Urahn nach österreichischem Paläontologen benannt In: Der Standard vom 2. Dezember 2011.
National Geographic: Oldest Tiger-like Skull Yet—Hints Evolution Got It Right From Start

Katzen
Felidae
Ausgestorbene Katze